Elfyn Evans (ur. 28 grudnia 1988 w Dolgellau) – walijski kierowca rajdowy, syn Gwyndafa Evansa, który również był kierowcą rajdowym.

W rajdach startuje od 2006 roku. W roku 2011 zajął drugie miejsce w rajdowych mistrzostwach Wielkiej Brytanii, zwyciężając dwa rajdy w tym sezonie. W 2012 roku zajął pierwsze miejsce w WRC Academy (program dla młodych kierowców chcących startować w rajdach WRC) wygrywając cztery z sześciu rozgrywanych rajdów. W sezonie 2013 startował w klasie WRC-2 (zajął 7. miejsce) i jeden rajd zaliczył samochodem klasy WRC (zajął szóste miejsce w Rajdzie Sardynii). Od roku 2014 startuje w rajdach w najwyższej klasie WRC.

Zwycięstwa w rajdach WRC

Starty w rajdach WRC 

|}

Przypisy 

Brytyjscy rajdowcy
Urodzeni w 1988
Walijscy sportowcy